est une sonde spatiale qui a étudié de la planète Mercure.
, publication de l'Observatoire européen austral (ESO).
Messenger (1780-1808), cheval de course en trot attelé (on lui avait donné ce nom car il était un très bon messager (messenger veut dire messager en anglais)).
 Le Messenger est un avion monomoteur britannique.
 Messenger est un mot anglais qui signifie messager.

En informatique 
ce mot est notamment présent dans le nom de plusieurs logiciels de messagerie instantanée :
 Facebook Messenger
 Windows Live Messenger (anciennement MSN )
 Windows Messenger
 Yahoo Messenger
 Mercury Messenger
 AOL Instant Messenger
 WhatsApp Messenger

Film, jeux vidéo... 
,  film muet américain réalisé par Arvid E. Gillstrom, sorti en 1918 ;
, film de guerre américain réalisé par Oren Moverman et sorti en 2009 ;
, série télévisée :
The Messenger est le titre anglais du jeu vidéo Louvre : L'Ultime Malédiction.
 est un jeu vidéo d’action et de plates-formes sorti en 2018.

Homonymie de titre